RWN steht als Abkürzung für:

 Rudolf Weide Nordhausen, ehemaliger deutscher Automobilhersteller, siehe Fahrzeugfabrik Rudolf Weide
 Rhein-Westerwald-Nahverkehr GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Rhein-Mosel Verkehrsgesellschaft#Tochterunternehmen mbH (RWN), diese ist für den ÖPNV im Westerwaldkreis zuständig und betreibt dort mehrere Buslinien, Sitz in Montabaur, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Reparaturwerk Neubrandenburg, ein Rüstungsbetrieb der DDR mit Standorten in Neubrandenburg, Teterow und Gützkow

Abkürzung